

Ред-Рок — місто, штат Оклахома
 Ред-Рок — переписна місцевість в окрузі Апачі, штат Аризона
 Ред-Рок — переписна місцевість в окрузі Пінал, штат Аризона